MG4 oder MG 4 steht für:

 HK MG4, Maschinengewehr
 MG 4, Pkw-Modell, siehe MG Mulan